

Patronyme 

 Anna Breytenbach (née en 1968), activiste des droits des animaux sud-africaine ;
 Breyten Breytenbach (né en 1939), poète, écrivain, dramaturge, peintre et aquarelliste sud-africain d'origine et citoyen français ;
 Donne Breytenbach (née en 2002), judokate sud-africaine ;
 Ruan Breytenbach (né en 2002), nageur sud-africain ;
 Wynand Breytenbach (1935-2002), militaire et homme politique sud-africain.